Il doppio femminile del Canada Open 1972 è stato un torneo di tennis facente parte del Women's International Grand Prix 1972.

Margaret Court e Evonne Goolagong hanno battuto in finale Brenda Kirk e Pat Pretorius 3-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Margaret Court /  Evonne Goolagong (Campionesse)

 Brenda Kirk /  Pat Pretorius (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Canada Open 1972